Le château de Belbèze, est un château situé à Giroussens, dans le Tarn, en région Occitanie (France). C'est un bel édifice datant du , où est née Lucie Bouniol.

Histoire 
Le château de Belbèze est édifié vers 1565 par un certain Pierre de Nogaret, ancien capitaine de la prison de Puech Mascou. Il remplace ainsi son ancienne demeure située près des portes de Giroussens, détruite dans un incendie en 1562, incendie qui a aussi ravagé la prison où il officiait.

Le château est remanié et rebâti, dans son état actuel, à partir de 1640 par Jean Flotes, grand maître des eaux et forêts à Toulouse. Il est ensuite acquis en 1660 par Jean d'Albis (Dalbi), avocat à Buzet. Selon certaines sources, c'est lui qui fait reconstruire le château, et non Jean Flotes. Au cours de la Révolution française, l'édifice est confisqué, puis revendu comme bien national. 

Le , c'est dans le château que nait la sculptrice Lucie Bouniol. En son hommage, une dépendance du château est reconvertie en un centre d'art portant son nom.

Architecture 
Le château de Belbèze s'organise sur un plan carré. C'est un édifice cantonné de quatre tours carrée à chacun de ses angles. Le corps de logis, pour la majeure partie en briques, s'élève sur trois étages, dont le dernier sous le toit en croupe est éclairé par des oculus. Les tours sont quant à elle sur trois étages, coiffées de toits en pyramides, avec des combles ouvertes par des lucarnes à fronton triangulaire. La façade est soulignée par un ensemble de corniches et de bandeaux en brique.

Le domaine du château possède aussi quelques dépendances, dont une orangerie. Cette dernière a été victime d'un incendie le , qui a emporté la majeure partie de sa toiture.

Galerie

Notes et références

Articles connexes 
 Lucie Bouniol
 Liste des châteaux du Tarn

Références 

Belbèze
Belbèze